Бруклендс () может ссылаться на:

Топонимы 
Австралия
 Бруклендс — населённый пункт в штате Квинсленд.

Великобритания
 Бруклендс — бывшая овальная трасса и аэродром в Суррее.
 Бруклендс — район Большого Манчестера.
 Бруклендс — избирательный округ в Манчестере.
 Бруклендс — избирательный округ в Траффорде.
 Бруклендс — административный район в Милтон-Кинс.

Новая Зеландия
 Бруклендс — пригород Нью-Плимута в Таранаки.
 Бруклендс — пригород Нельсона.
 Бруклендс — пригород Крайстчерча, неподалёку от устья реки Уаимакарири.
 Бруклендс — аграрная зона неподалёку от Милтона в Отаго.

Другое 
 Bentley Brooklands автомобиль премиум класса.
 Ограниченная серия Ford Capri 280 «Бруклендс», получившая наименование по оттенку зелёного цвета, в который окрашивались все автомобили этой серии.

См. также 
 Брукленд — Си-Ю-Эй — станция Вашингтонгского метро.